ACN ou acn pode ser:

 Ajuda à Igreja Que Sofre (ou Aid to the Church in Need) – uma organização internacional pertencente à Igreja Católica
 ACN Inc. – uma empresa de telecomunicações baseada nos Estados Unidos
 America's Collectibles Network – hoje em dia chamada Jewelry Television
 Ante Christum natum – termo em latim, equivalente a "d.C."

Desambiguações de siglas